Иван Кондырев: Кондырев, Иван Гаврилович (?—1635) — посол, воевода.
 Кондырев, Иван Павлович — Санкт-Петербургский редактор-издатель XIX века.